Pineland heißen:

 Pineland (Florida)
 Pineland (Georgia)
 Pineland (Pennsylvania)
 Pineland (South Carolina)
 Pineland (Texas)

Siehe auch:
 Pinelands